El término Salchicha hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Gastronomía
Salchicha, embutido de carne picada.
Salchicha china
Salchicha de Bolonia, embutido estadounidense parecido a la mortadela italiana.
Salchicha de Cumberland originaria del antiguo condado inglés de Cumberland.
Salchicha de desayuno
Salchicha de Frankfurt, Frankfurter Würstchen.
Salchicha de Glamorgan, salchicha vegetal tradicional de cocina galesa.
Salchicha de Lincolnshire
Salchicha de Morteau
Salchicha de Toulouse o butifarra de Toulouse.
Salchicha de Viena, Wiener Würstchen.
Salchicha huachana, típica de la gastronomía del Perú.
Salchicha italiana
Salchicha Oxford de cerdo y ternera.
Salchicha pequeña en salchicha grande, aperitivo inventado en Taiwán a finales del siglo XX.
Salchicha rebozada, receta presente en las gastronomía del Reino Unido , Irlanda , Australia y Nueva Zelanda.

Además
Caldo de salchicha o Caldo de Manguera es un plato típico de la gastronomía de Ecuador.
Panecillo de salchicha, tipo de pastel chino.

Otros
Dachshund o perro salchicha.
Salchicha, cilindro de pólvora que se usaba para encender las minas